Andrea Maffei – poeta italiano 
 Andrea Maffei – architetto italiano
 Andrea Maffei – tennista italiano